«Пиксель TV» — украинский детский телеканал.

История 
Канал был создан 15 апреля 2012 года компанией U.A. Inter Media Group и заменил телеканал Enter Music. Стал первым украинским эфирным телеканалом для детей.

В июле 2012 года были запущены познавательные мультфильмы. В октябре 2012 года вышел первый проект собственного производства «Тиви азбука» (), который ведёт телеведущая Олеся Гаевая, участница шоу «Украина слезам не верит».

С 25 декабря 2016 года телеканал вещает в формате 16:9.

Сетка вещания 
 Октонавты
 Angry Birds. Киберпространство
 Истории свинок
 Angry Birds
 Гео Мека
 Коди Капоу
 Робопоезды
 Робокар Поли
 Мия и Я
 Тру и Радужное Королевство
 Пчёлка Майя в 3D
 Дэнис и Нэшер уходят в отрыв
 Космический старт
 Мультфильмы от студий Укранимафильм и Киевнаучфильм

Бывшие программы 
 Маша и Медведь
 Волшебная карусель
 Крутые бобры
 Винкс
 Мия и я
 Заботливые Мишки: Страна добра
 Сказки тигренка Перси
 Маленький принц
 Овощные истории
 Смешные вкусности для малышей
 Барбоскины
 Ох уж эти детки!
 Леди Баг и Супер-Кот
 Буль Буль Марин
 Смешарики

Награды и номинации 
В 2012 году телеканал победил в номинации «Открытие года» в Национальной телевизионной премии «Телетриумф»

Примечания

Ссылки 
 Сайт Медиагруппы

Телеканалы Украины
Детские телеканалы
Спутниковые телеканалы Украины
Круглосуточные телеканалы
Inter Media Group
Телеканалы на украинском языке
HD-телеканалы